Cetatea se poate referi la:
Localități din România:
Cetatea, Constanța		
Cetatea, Giurgiu		
Cetatea, Gorj
Cetatea, Teleorman	
Cetatea Veche, Călărași
Cetatea de Baltă, Alba, reședința comunei cu același nume

Vezi și 
 Cetate (dezambiguizare)
 Cetățuia (dezambiguizare)

Toponime românești